carat – władza cara, zwłaszcza w Rosji, Bułgarii i Serbii
 samodzierżawie – ustrój polityczny w Rosji od XVII wieku do roku 1917; wersja monarchii absolutnej

Zobacz też 
 carstwo
 cesarstwo